Blood Bowl steht für:
 Blood Bowl, ein Tabletop-Spiel von Games Workshop
 Blood Bowl (Computerspiel, 1995), eine Computerspielumsetzung von Destiny Software Productions
 Blood Bowl (Computerspiel, 2009), eine Computerspielumsetzung der Cyanide Studios